AFG – MKOl kod Afganistanu

Zobacz też 
 AFG Arena